Čupřína může být:

bujarý vlasový porost (kštice), nezvyklý účes s chomáčem vlasů (nezvyklá ofina)
Čupřina (Český les), vrchol v Českém lese (865 metrů nad mořem)